Arvika (gemeente), een Zweedse gemeente in Värmland, provincie Värmlands län
Arvika (stad), de hoofdstad van de gelijknamige gemeente Arvika